Polsk kan syfta på

 Något som tillhör Polen
 Något som tillhör språket polska
 Något som tillhör folket polacker